Та́рский округ — административно-территориальная единица Сибирского края, Западно-Сибирского края, Омской области, существовавший в 1925—1929, 1933—1934, 1935—1940 годах.

Окружной центр — город Тара.

История 
Первый план образования округа был сформирован в сентябре 1924 года. По плану Госплана СССР Тарский округ должен был быть образован из Тарского уезда с прирезкой к нему некоторых смежных частей Тюкалинского и Татарского уездов Омской губернии. Территория должна была составить 74 787 квадратных вёрст с населением 293 000 человек. Плотность населения 3,9 душ на квадратную версту. Окружной центр город Тара. Однако, этот план не был реализован.

Тарский округ образован в составе Сибирского края Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 года в границах бывшего Тарского уезда Омской губернии с присоединением к Усть-Ишимскому району Еланского, Пановского, Тебендинского сельских советов упразднённого Загваздинского района Тобольского округа Уральской области. Центром округа был назначен город Тара. Округ был разделён на 10 районов.

24 сентября 1925 года в городе Таре создано окружное оргбюро Сибкрайкома РЛКСМ.

На 1 января 1926 года площадь округа составляла 75 485 квадратных километров. Насчитывалось 10 районов, 129 сельских советов, 929 селений, 45 709 дворов, 1 город.

В 1926 году площадь округа составляла 74 632 квадратных километра. Насчитывалось 54 675 хозяйств, 1 947 населённых пунктов, 273 сельских советов.

В 1928 году на севере округа на Васюганских болотах было организовано спецпоселение политзаключённых Кулай.

В июне 1929 года Тарский округ был ликвидирован. Входившие в него районы присоединены к Омскому округу. Муромцевский район и 2 сельских совета Большереченского района (Мало-Красноярский, Мартыновский) включены в Барабинский округ.

15 ноября 1933 года Тарский округ вновь был восстановлен из Большеуковского, Муромцевского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского районов Западно-Сибирского края.

15 мая 1934 года Тарский район был ликвидирован. Территория разделена между Тарским окружным исполкомом и Колосовским, Седельниковским, Знаменским, Усть-Ишимским районами.

В июле 1934 года в Знаменский район Тарского округа передана расположенная по течению реки Ягыл-Яг территория Каргасокского района Нарымского округа.

В 1934 году Усть-Ишимский район получил статут татарского национального района.

7 декабря 1934 года Тарский округ вошёл в состав Омской области.

В декабре 1935 года Тарский округ был восстановлен. Округ был создан для удобства управления удалёнными северными районами Омской области.

2 сентября 1937 года Евгащинский район был переименован в Ежовский.

В 1939 году Ежовский район переименован в Дзержинский.

23 ноября 1940 года Тарский округ упразднён, а его районы переданы в прямое подчинение Омской области. Город Тара переведён в категорию городов районного подчинения.

Административно-территориальное деление 
 Большереченский район (село Большеречье);

 Дзержинский район (село Евгащино);
 Екатерининский район (село Екатериновка);
 Знаменский район (село Знаменское);
 Колосовский район (село Колосовское);
 Муромцевский район (село Муромцево);
 Большеуковский район (село Большие Уки);
 Седельниковский район (село Седельниково);
 Тарский район (город Тара);
 Тевризский район (село Тевриз);
 Усть-Ишимский район (село Усть-Ишим).

Население 
Население округа по переписи 1926 года составляло 276 386 человек (133 296 м — 143 090 ж). Из них русские — 70,3 %; белорусы — 15,8 %; «бухарцы» — 4,2 %; украинцы — 2,3 %; татары — 2,0 %. Средняя плотность населения 3,3 человека на квадратный километр.

Крупнейшие населённые пункты в Тарском округе на 1926 год:
 город Тара — 10 345 человек;
 село Муромцево — 1 610 человек;
 село Рыбино — 1 554 человека;
 село Тевриз — 1 411 человек;
 село Тармаклы — 1 323 человека;
 село Евгащино — 1 303 человека;
 село Ингалы — 1 274 человека;
 село Артын — 1 266 человек;
 село Такмыкское — 1 221 человек;
 деревня Гурово — 1 164 человека.

По переписи населения 1939 года в округе проживало 254 525 человек. В том числе русские — 85,7 %; татары — 7,0 %; белорусы — 1,2 %; чуваши — 1,1 %; украинцы — 1,0 %.

Руководство округа

Исполнительный окружной комитет

Председатели 
 Лукашик, Константин Яковлевич (1927)

Окружной комитет ВКП(б)

Первые (ответственные) секретари 
 Бабий, А. Г. (1927—1928)
 Карпов, Иван Николаевич (1928—1929)
 Карклин, Фриц Иванович (1935—1937)
 Томилов, Михаил Иосифович (1937—1940)

Примечания

Литература 
 Материалы о территориальных преобразованиях с 1917 года по 1 июля 1925 года. Административно-политическое строение Союза ССР. Таблицы. Перечень республик, областей и губерний с данными о площадях и населении по исчислению Центрального Статистического Управления на 1 января 1925 года. С. И. Сулькевич консультант Административной Комиссии ВЦИК. Государственное издательство. Ленинград. 1926.
 
 Административно-территориальное деление Союза ССР и список важнейших населённых пунктов. Москва, Издательство Народного Комиссариата Внутренних дел, 1929.
 Весь СССР экономический, финансовый, политический и административный справочник. Под редакцией профессор М. Г. Бронского и профессора М. А. Сиринова. Финансово-экономическое бюро НКФ СССР. Государственное издательство. Москва. Ленинград. 1926.

Ссылки 
 Карта Тарского округа Омской области 1935 год
 Руководство Тарского округа Сибирского края
 Руководство Тарского округа Западно-Сибирского края
 Руководство Тарского округа Омской области

Округа РСФСР
XX век в Омской области
Появились в 1925 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1929 году
Появились в 1933 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1934 году
Появились в 1935 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1940 году
Административные единицы, образованные в 1935 году
Административные единицы, образованные в 1925 году